Die Ghabbour Group (auch GB Auto oder AUTO.CA an der ägyptischen Börse) ist ein ägyptischer Fahrzeughersteller mit Firmensitz in Kairo.

Firmengeschichte 
Das Importunternehmen Ghabbour Brothers wurde 1960 von den Brüdern Kamal und Sadek Ghabbour gegründet.

Eingeführt wurden Fahrzeuge der Marken Chevrolet, Buick und Cadillac. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg konnte das Unternehmen rasch ausgebaut werden. Um die Importkosten zu minimieren, begann noch im selben Jahr der Bau eines eigenen Werks und wenige Jahre später rollten die ersten Fahrzeuge vom Band.

Der Hersteller baut heute auch Motorräder, dreirädrige Fahrzeuge des indischen Herstellers Bajaj Auto und seit 2002 Lkw für den afrikanischen Kontinent. Es werden rund 150.000 Einheiten/Jahr produziert, der Marktanteil der verkauften Fahrzeuge in Ägypten liegt bei  25 Prozent. Damit ist die Ghabbour Group der größte Automobilhersteller im Nahen Osten.

Am 25. Juni 2008 vereinbarte die Ghabbour Group ein Joint-Venture mit der brasilianischen MVC Marcopolo, wofür in der Stadt Sues extra ein Werk errichtet wurde. Die Eröffnungsfeier dessen fand am 20. August 2008 statt. Die Produktionskapazität liegt bei 1.500 Einheiten pro Produktionsjahr, welche bis 2014 auf 8.000 Einheiten gesteigert werden soll. Unter anderem ist das Werk dazu gedacht die Modellpalette der Volvo Trucks auszubauen. Erstes Fahrzeug aus dem neuen Werk ist der Volvo B9R Oreon.

Modellübersicht

Chevrolet 
Chevrolet Tahoe

Fuso 
Mitsubishi Canter
Mitsubishi Cruiser
Mitsubishi Eagle
Mitsubishi FP
Mitsubishi FV
Mitsubishi Rosa

Hyundai 
Hyundai Accent
Hyundai Accent Sport
Hyundai Atos Prime
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra SE
Hyundai Getz
Hyundai H-1
Hyundai H-1 Van
Hyundai H100 Pick-up
Hyundai i30
Hyundai i30 CW
Hyundai Matrix
Hyundai Nova
Hyundai Santa Fe
Hyundai Sonata
Hyundai Tucson ix35
Hyundai Verna
Hyundai Verna Star
Hyundai Verna Viva

Volvo Trucks 
Volvo B9R Oreon
Volvo FH
Volvo FL6
Volvo FM
Volvo Splendido (B12B Bus des Types GVW)

Größte Beteiligungen 
Ola Lotfy Zaki Wahba (8,4 %)
Sulaiman Bin Abdul Mohsen Bi Abanmy (6,7 %)
Lord Abbett & Co. LLC (0,3 %)
Investec Asset Management Ltd. (0,1 %)
Swedbank Robur AB (0,1 %)
Regierung der Arabischen Republik Ägypten (0,1 %)

Weblinks 
Offizielle Website der Ghabbour Group
Hyundai in Ägypten
Mitsubishi Fuso (Händlerliste Afrika)
Volvo Trucks in Ägypten
Volvo Construction Equipment in Ägypten
Ghabbour Group an der Ägyptischen Börse

Pkw-Hersteller (Ägypten)
Motorradhersteller
Lkw-Hersteller
Omnibushersteller
Unternehmen (Kairo)
Chevrolet
Hyundai
Mitsubishi Motors
Volvo